Крутоярівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Крутоярівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район